Laxmi Gautam est un nom notamment porté par :
 Laxmi Gautam (1963-), universitaire indienne ;
 Laxmi Gautam (1979-), femme politique indienne.